Kiss Kiss Kiss – singolo di Yōko Ono del 1980, dall'album Double Fantasy
 Kiss! Kiss! Kiss! – singolo delle Buono! del 2008
Kiss Kiss Kiss – singolo di Beni del 2009, dall'album Bitter & Sweet